Olula kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olula del Río (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Olula de Castro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar